Bachgasse steht für:
 BG Bachgasse Mödling, Gymnasium in Niederösterreich
 Bachgasse (Auerbach), Bensheim
 Bachgasse (Marktbreit), siehe auch: Altstadt (Marktbreit)#Bachgasse und Pförtleinsviertel

Siehe auch:
 Bachstraße